Kommunar  může být:

 Kommunar (ostrov) – ostrov v souostroví Severní Země v Rusku
 Kommunar (město) – město v Leningradské oblasti v Rusku
 Kommunar (traktor) – typ sovětského traktoru